Lévignac peut faire référence à :

Communes françaises 
2 communes françaises du Sud-ouest : 
 Lévignac, dans le département de la Haute-Garonne
 Lévignac-de-Guyenne, dans le département de Lot-et-Garonne

Personnalités 
 Sylvain Lévignac (1929-1994), acteur et cascadeur français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France